Core i5 es una nomenclatura que designa procesadores de gama media o media-alta de la marca Intel. Se caracterizan por un precio accesible y prestaciones suficientes como 

para emplearse en ordenadores preparados para ejecutar programas complejos o juegos que necesiten potencia ligeramente superior.

La familia i5 ofrece una velocidad de procesamiento media de unos 3.5 GHz y un caché de unos 8 Mb.

Evolución de la familia Intel Core i5:

 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Nehalem. Es la primera generación de esta familia de procesadores, lanzada a finales de 2009.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Sandy Bridge. Es la segunda generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2011 y descontinuada en 2012.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Ivy Bridge. Es la tercera generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2012
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Haswell. Es la cuarta generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2013
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Broadwell. Es la quinta generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2014.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Skylake. Es la sexta generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2015.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Kaby Lake. Es la séptima generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2016.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Coffee Lake. Es la octava y novena generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2017 y 2018.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Ice Lake. Es la décima generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2019 y 2020.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Rocket Lake. Es la décima primera generación de esta familia de procesadores, lanzada en 2021.
 Intel Core i5 basados en la microarquitectura Alder Lake. Es la décima segunda generación de esta familia de procesadores, lanzada a finales 2021 y principios de 2022.